Présilly (Giura), comune francese
Présilly (Alta Savoia), comune francese